Cartusiensis ist der Name folgender Personen:

 Johannes Gallicus (Johannes Cartusiensis; * um 1415, † 1473 oder 1474), franko-flämischer Musiktheoretiker und Mönch des Kartäuserordens in der frühen Renaissance

Siehe auch:
 Kartäuser (Ordo Cartusiensis)